Miftari ist der Familienname von

 Mentor Miftari (* 1971), albanischer Fußballspieler
 Shkëmb Miftari (* 1993), deutscher Fußballspieler